Кувшинников (Кувшинникова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Кувшинников, Виктор Михайлович — профессор, кандидат геолого-минералогических наук, государственный эксперт Министерства культуры РФ.
 Кувшинников, Владимир Александрович (1909—1993) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Кувшинников, Дмитрий Павлович — русский врач, муж С. П. Кувшинниковой.
 Кувшинников, Николай Николаевич (1888—1970) — пианист, заслуженный деятель искусств, профессор, преподавал в Московской консерватории с 1921.
 Кувшинников, Олег Александрович (род. 1965) — российский государственный деятель.
 Кувшинников, Пётр Афанасьевич (1889—1954) — советский санитарный врач, академик АМН СССР (1945).

 Кувшинникова, Софья Петровна (1847—1907) — русская художница.

См. также 
 Кувшин
 Кувшинка
 Кувшинов
 Кушинников

Примечания